Pazarcık (district), district in Turkije
 Pazardzjik (stad), stad in Bulgarije
 Pazardzjik (oblast), oblasr in Bulgarije